Akiak ist der Name von:
 Akiak (Alaska), einer Ortschaft im US-Bundesstaat Alaska
 Akiak Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)
 Akiak Mountains, eine Bergkette im US-Bundesstaat Alaska